Banikane, une commune du cercle de Gourma-Rharous dans la région de Tombouctou au Mali ;
 Banikane Narhawa, une commune du cercle de Niafunké dans la région de Tombouctou au Mali.